Lista de orașe din Lituania cuprinde și fostele districte din Lituania.

Orașe

Harta orașelor Lituaniei

Vezi și
Lista listelor de orașe după țară

Lituania